Seilinger ist der Familienname folgender Personen:

 Celina Ann Seilinger (* 1991), österreichische Sängerin
 Josef Seilinger (1901–1955), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat